Línea 154 puede referirse a:

 Línea 154A de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 154C de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 154 de colectivos de Buenos Aires.